Hamburger, Pan-Bagnat, Rock'n roll, etc. est un livre de Dick Rivers où celui-ci raconte sa vie depuis son enfance : ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs.

Biographie 

Il raconte notamment comment s'est formé "Jerry Joyce and the Joyce Men", ce groupe qui va devenir plus tard  "Les Chats Sauvages" quand ceux-ci après s'être rodés sur la Riviéra Italienne vont monter à Paris et réussir très rapidement en étant pris en main par "Pathé-Marconi", qui va les équiper en matériel, tenues de scènes, et les faire travailler avec répétitions en studio d'une manière intensive, pour mettre au point un répertoire pour les futurs enregistrements et les préparer à la scène.

Leur première tournée sera produite par un débutant en la personne de Jean-Claude Camus, qui fait ses premières armes avec le groupe, qu'il a découvert un soir au Golf Drouot à Paris.

Leurs différentes tournées estivales vont parcourir la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, avec toujours beaucoup de succès, ce qui étonnait André Ceccarelli, qui en a parlé dans une interview publiée dans la revue "Batteur"  n°196 . 
     
Dick raconte également pourquoi il quitte précipitement le groupe à Nantes pendant la tournée d'été 1962 et rentre à Paris pour commencer une carrière solo.

Il sera remplacé par Mike Shannon et le groupe poursuivra sa carrière et ses tournées jusqu'en .

Il parle aussi de sa carrière solo après avoir quitté le groupe en Aout 1962, car l'angoisse ne le quitta pas dans ses nouveaux débuts comme il dit, "je redevenais un débutant qui devait faire ses preuves". Dans ces durs moments d'incertitude il sera épaulé par son directeur artistique Jean-Paul Guiter qui l'aidera à retrouver sa place dans la chanson.....

Éditions 
 Hamburger, Pan-Bagnat, Rock'n roll, etc., Michel Lafon-Carrère,  - 

Autobiographie française
Essai paru en 1986